Étang de Lachamp peut désigner :
 Étang de Lachamp situé dans le Puy-de-Dôme.
 Étang de Lachamp situé dans le département de la Corrèze.